Trampert ist der Familienname folgender Personen:

 Freya Trampert (* 1968), deutsche Schauspielerin
 Rainer Trampert (* 1946), deutscher Politiker und Publizist